Открытый чемпионат Нидерландов 2007 — 50-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Амерсфорт и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 16 по 23 июля. Соревнование продолжала серию грунтовых турниров, следующих за Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Стив Дарси побеждает в своём дебютном финале в рамках тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Хуан Пабло Бжежицки побеждает в своём дебютном финале в рамках тура ассоциации.
 Хуан Пабло Гусман побеждает в своём дебютном финале в рамках тура ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Нидерландов по теннису
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Нидерланды
Теннис
Июль 2007 года
2007